John Street je lahko:

Ljudje
 John Ambrose Street (1795–1865), kanadski pravnik in politik iz Novega Brunswicka
 John C. Street, jezikoslovec
 John F. Street, bivši župan Filadelfije
 John Street (snooker), sodnik snookerja

Ulice

Ontario, Kanada
 John Street, Toronto
 John Street, Markham
 John Street, Hamilton, Ontario
 John Street, drugo ime za avtocesto Peel Regional Road 136

Ostalo
John Street 170-176, zgodovinska hiša v Manhattanu
Hiša Johna Streeta, zgodovinska zgradba v Ohiu
Metodistična cerkev Johna Streeta, Manhattan
Delavnica za popravljanje lokomotiv John Street, ohranjena delavnica za popravljanje lokomotiv v Ontariu